«María Antonieta» - o «Marie-Antoinette» - puede referirse a:

Personajes 
Por antonomasia
 María Antonieta de Austria (1755-1793), archiduquesa de Austria y reina consorte de Francia y de Navarra.

Obras 
 María Antonieta (1922), película dirigida por Rudolf Meinert.
 María Antonieta (1938), película dirigida por W. S. Van Dyke y Julien Duvivier.
 María Antonieta (2006), película dirigida por Sofia Coppola.
 María Antonieta (1952), obra de teatro de Joaquín Calvo Sotelo.
 Maria Antonieta (1961), telenovela de Brasil.

Toponimia 
 Maria Antonieta, barrio de Pinhais, Paraná, Brasil.